Parkes se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Kenneth C. Parkes
 Hilda M. Parkes